«Спина к спине» — детский российский мультсериал, созданный анимационной студией «Мечталёт» в Хабаровске. Выпущен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».  

Детский российский анимационный мультфильм про живых рюкзачков, рассказывает о маленьких милых рюкзачках. Они всегда готовы прийти на помощь. У них также, как и в обычной жизни, имеются хозяева, и все они очень дружны! Главными героями являются: Рюк, Моли и Ботя

Сюжет 
Рюк, Ботя и Моли — живые рюкзаки, постоянно попадают в приключения благодаря богатой фантазии, любопытству и обстоятельствам, в которых они оказываются вместе с хозяевами.

Когда никто не видит, эта дружная троица оживает и творит настоящее волшебство. Как только дети оставляют их без присмотра, рюкзаки отправляются на поиски приключений, чтобы узнать как можно больше о мире вокруг, ведь они такие неутомимые и любознательные!

Весёлые рюкзачки не могут жить друг без друга, они нуждаются и в своих заботливых хозяевах, с которыми за долгое время уже успели сродниться. Для рюкзаков, целыми днями качающихся на спинах у детей, эти малыши стали лучшими друзьями, потому что вместе они успели пережить множество радостей и неприятностей.

Мультсериал учит детей ценить дружбу, интересоваться окружающим миром, не опускать руки, когда что-то идет не так, быть добрыми, мечтать и добиваться целей.

Персонажи 

 Рюк — самый озорной рюкзак. Обожает приключения и своих друзей.  
 Ботя — самый умный рюкзак. Любит поумничать.
 Моли — самый красивый рюкзак в школе. Обожает красоту и милоту.
 Руд — сестра Моли.
 Малыш Ви — маленький непоседа.

Съёмочная группа

Роли озвучивали

Список серий

1 сезон

2 сезон

Интересный факт 

 В мар­те 2020 го­да студия «Мечталёт» ста­ла чле­ном Ас­со­ци­ации ани­маци­он­но­го ки­но Рос­сии.

Примечания 

Мультсериалы России 2020 года